Donnellson (Iowa)
Donnellson (Illinois)

Desambiguações de topônimos